preskryptywizm – w językoznawstwie
 preskryptywizm – w metaetyce

Zobacz też 
 deskryptywizm
 normatywizm